Опо́рный пункт:
 Опорный пункт (Военное дело)
 В тактике - укреплённая полевая позиция в тылу от линии соприкосновения с противником, служащая резервной позицией для обороняющихся войск
 В военной политике - военная база или военный аэродром, расположенные вблизи границ геополитического противника
 Опорный пункт (геодезия)
 Опорный пункт — названия всевозможных контор у животноводов, полиции, пчеловодов, лесников, пожарных и так далее.